Onderdistrict in Indonesië
 Kuta Buluh (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Kuta Buluh (Bambel), een plaats in het regentschap Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Kuta Buluh (Kuta Buluh), een plaats in het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Kuta Buluh (Tanah Pinem), een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra